L11 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Fernie (L11), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L11, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Liaison 11, une liaison de données tactiques militaire ;
 Royal Ordnance L11, un canon rayé britannique.

Médecine 
 Autres acantholyses, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon Coolpix L11, un appareil photographique numérique de Nikon.

Transports 
 Ligne L11 du métro de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres